ДОТ № 180 — долговременная огневая точка, расположенная в селе Вита-Почтовая и входившая в первую линию обороны Киевского укрепрайона, имеет статус памятника истории, науки и техники. На данный момент в нём устроен музей.

Конструкция 
ДОТ № 180 построен в начале 1930-х годов. Совместно с соседним ДОТ № 179 он прикрывал своим огнём шоссе на Васильков. ДОТ № 179 имел один этаж и четыре пулемётных амбразуры для станковых пулемётов, включал в себя специальное противохимическое убежище и поэтому относится к фортификационным сооружениям типа
 «Б», имеет класс стойкости «М1», то есть способен выдержать одно попадание 203-мм гаубицы в свой каземат.

Служба 

Фортификационное сооружение приняло участие в Великой Отечественной войне и организационно входило в 6-й батальонный район обороны (БРО) КиУР, прикрывающего район Юровка — Вита-Почтовая. Гарнизон сооружения состоял из бойцов 28-го отдельного пулемётного батальона КиУР. Во время первого генерального штурма КиУР, который начали войска 29-го армейского корпуса вермахта 4 августа 1941 года, ДОТ имел боевой контакт с противником начиная с первых же минут вражеского наступления. В тот же день он был уничтожен в ближнем бою штурмовыми группами 71 пехотной дивизии. Амбразуры огневой точки имеют следы обстрела противотанковым орудием, а его бронедверь взрована. Во время фазы позиционной войны, шедшей под Киевом в августе-сентябре 1941 года ДОТ находился в ближнем тылу немцев.

Современность 
ДОТ № 180 уцелел и имеет статус памятника истории, науки и техники. В 2011-2012 годах сооружение отремонтировали и устроили в нём музей обороны Киева.

Галерея

См. также 
 ДОТ № 179 (КиУР)
 ДОТ № 186 (КиУР)
 ДОТ № 205 (КиУР)
 Оборона Киевского укреплённого района (1941)
 Киевская стратегическая оборонительная операция

Ссылки 

Укреплённые районы СССР во время Великой Отечественной войны
Оборонительные линии СССР
Киевская область
Киевская стратегическая оборонительная операция
ДОТы Киевского укрепрайона